Maurici peut désigner :

Prénom 
 Déclinaison catalane de Maurice.

Patronymes 

 Gioacchino Maurici (1968-), est un auteur, compositeur et interprète français, frère du chanteur Calogero.
 Calogero Joseph Salvatore Maurici (1971-), chanteur, compositeur et musicien français.

Toponyme 

 Estany Sant Maurici, lac pyrénéen d'origine glaciaire situé dans le parc national d'Aigüestortes et lac Saint-Maurice en Espagne.

Voir aussi 
 

Prénom catalan
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme catalan
Patronyme italien